Гран-при Великобритании 2010 года (официально Santander British Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 11 июля 2010 года на Трассе Сильверстоун, Нортгемптоншир, Великобритания. Это была десятая гонка сезона 2010 Формулы-1.

Квалификация

Гонка 

|}

Машина безопасности (причина появления)

 28-30 (Обломки машины Педро де ла Росы)

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Официальный сайт Формулы-1
 Формула-1 на сайте FIA

Гран-при Великобритании